Renick ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Renick (Kentucky)
 Renick (Missouri)
 Renick (Ohio)
 Renick Junction (Ohio)